Volleyball Champions League 2016/17 steht für:

 Volleyball Champions League 2016/17 (Frauen)
 Volleyball Champions League 2016/17 (Männer)